Příjmení Koten nosí více významných osobností:

 Jaroslav Koten (1896–1945) – český učitel a redaktor
 Radek Koten (* 1965) – český politik
 Vendula Kotenová (* 1994) – česká sáňkařka